Günther Wirth ist der Name folgender Personen: 

* Günther Wirth (Kunstkritiker) (1923–2015), deutscher Kunstkritiker und Kurator
 Günther Wirth (Fußballspieler) (1933–2020), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Günter Wirth